

Patronymie
 Daniel Lanois est un producteur de musique, musicien et auteur-compositeur-interprète canadien
Patronyme canadien